Черкасовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Черкасовка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Черкасовка — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Черкасовка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Черкасовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Черкасовка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.

Река 
 Черкасовка — река в Кировской области России, приток Быстрицы.